Juan I de Narbona, (1450 - Francia, Étampes,  5 de noviembre de 1500). Infante de Navarra, Vizconde de Narbona.

Primeros años de vida 
Era hijo de Leonor I de Navarra y de Gastón IV de Foix (I de Narbona), fallecido en 1472. Era por tanto tío de Francisco I Febo y Catalina I de Navarra a quienes disputó los títulos de Foix y Bearn amparándose en la Ley Sálica, que sin embargo no era de aplicación en el Navarra.

Matrimonio e hijos 
Se casó con María de Orléans, con la que tuvo dos hijos:
Úrsula (llamada habitualmente Germana de Foix) fallecida en 1538, casada con Fernando el Católico; en segundas nupcias se casó con Juan de Brandemburgo-Ansbach; y en terceras nupcias con Fernando de Aragón, duque de Calabria. No dejó sucesión.
Gastón II de Narbona, que fue su sucesor.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Foix-Grailly
Nobles de Francia del siglo XV
Duques de Nemours
Vizcondes de Narbona
Historia de Navarra en la Edad Media
Guerras Italianas